Jacobs se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Charles Jacobs
 Marius Jacobs
 Surrey Wilfrid Laurance Jacobs